Чемпионат СССР по футболу 1941 года должен был быть разыгран с 27 апреля по 9 ноября и стать седьмым по счёту. В связи с началом Великой Отечественной войны был прерван, последние матчи состоялись 24 июня.

Секция футбола СССР Всесоюзного совета физической культуры СССР приняла решение о досрочном завершении сезона в связи с объявленной мобилизацией спортсменов в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Первенство СССР

Контрольные матчи 
 25.02. Тбилиси. ОДКА (Тбилиси) • 4:1
 09.03. Тбилиси. Сборная Тбилиси • 4:0
 30.03. Батуми. «Динамо» (Батуми) • 3:0
 03.04. Батуми. «Динамо» (Минск) • 0:2
 06.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 3:2
 13.04. Тбилиси. «Динамо» (Москва) • 0:0
 16.04. Тбилиси. «Динамо» (Минск) • 1:1
 20.04. Тбилиси. «Динамо» (Ленинград) • 1:1

Турне в Ригу 
 06.06. Рига. «Динамо» (Рига) • 3:2
 07.06. Рига. Сборная Риги • 2:1

Товарищеские матчи 
 Август. Тбилиси. К-да колхоза им. Шаумяна • 4:4
 Август. Тбилиси. «Динамо» (Тбилиси, 2-й состав) • 2:2
 Сентябрь. Кутаиси. Сборная Кутаиси • 7:1
 Сентябрь. Кутаиси. «Динамо» (Кутаиси) • 6:2
 28.09. Тбилиси. «Динамо» (Батуми) • 1:0

Динамо
ФК «Динамо» Тбилиси